Агро — префікс слів, що мають стосунок до сільського господарства.
 «Агро» — український футбольний клуб з села Синьків.
 «Агро» — молдавський футбольний клуб з міста Кишинів.

Посилання 
Агро…  // ВУЕ